Szlichtyngowa est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Szlichtyngowa, dans le powiat de Wschowa, dans la voïvodie de Lubusz
 de la ville de Szlichtyngowa, chef-lieu de cette gmina